Thomas Niggl ist der Name folgender Personen:

* Thomas Niggl (Benediktiner) (geb. Georg Niggl; 1922–2011), deutscher Benediktiner, Abt von Weltenburg an der Donau
 Thomas Niggl (Maler) (* 1939), deutscher Maler und Grafiker 
 Thomas Niggl (Fussballspieler, 1952) (* 1952), Schweizer Fußballspieler 
 Thomas Niggl (Fußballspieler, 1986) (* 1986), österreichischer Fußballtorwart